Alexandra (), nume de botez feminin, care se poate referi la:

Regalitate
Marea Ducesă Alexandra Pavlovna a Rusiei (1783-1801), fiica Țarului Pavel I 
 Marea Ducesă Alexandra Nikolaevna (1825-1844), fiica Țarului Nicolae I
 Alexandra de Saxa-Altenburg (1830-1911), soția Marelui Duce Constantin Nicolaievici al Rusiei
 Marea Ducesă Alexandra Alexandrovna a Rusiei (1842-1849), fiica Țarului Alexandru al II-lea
 Alexandra a Danemarcei (1844-1925), soția regelui Eduard VII
 Marea Ducesă Alexandra Georgievna a Rusiei (1870-1891), fiica regelui George I al Greciei
 Prințesa Alexandra de Saxa-Coburg-Gotha  (1878-1942), sora reginei Maria a României 
 Princess Alexandra Victoria of Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1887-1957), soția Prințului August Wilhelm al Prusiei
 Prințesa Alexandra, Ducesă de Fife (1891-1959), nepoata regelui Eduard al VII-lea al Regatului Unit
 Alexandra a Greciei (1921-1993), ultima regină a Iugoslaviei, soția regelui Peter II
 Prințesa Alexandra de Kent (n. 1936), nepoata regelui George al V-lea al Marii Britanii 
 Alexandra, Contesă de Frederiksborg (n. 1964), fosta soție a Prințului Joachim al Danemarcei

Vezi și 
 Alexandru (dezambiguizare)
Olesea

Prenume feminine